Statisticile sezonului A PFG 1975-1976.

Descriere 
La startul campionatului s-au aliniat 16 echipe ,iar câștigătoarea trofeului a fost CSKA Septemvriysko zname Sofia.

Clasament

Referințe 
 Bulgaria - List of final tables (RSSSF)

Sezoane A PFG
A PFG